Charles Levaillant (1796-1871), général de division français ;
 Denis Levaillant (né en 1952), pianiste, compositeur et auteur français ;
 François Levaillant (1753-1824), explorateur, collectionneur et ornithologue français ;
 Jean Levaillant (1790-1876), général de brigade français ;
 Jean-Jacques Rousseau Levaillant (1794-1876), officier et naturaliste français;
 Jean Levaillant (1917-2004) : professeur de littérature à l'université Paris-VIII, spécialiste de l’œuvre de Paul Valéry;
Maurice Levaillant (1883-1961): poète et critique français, spécialiste de l’œuvre de Chateaubriand.

Oiseaux 
Plusieurs espèces d'oiseaux portent le nom de l'ornithologue François Levaillant ;
 Pic de Levaillant, oiseau ressemblant à un grand pic vert.
 Coucou de Levaillant, Francolin de Levaillant, Barbican de Levaillant : autres oiseaux.